CBC steht als Abkürzung für:

 Canadian Broadcasting Corporation, öffentliche Rundfunkanstalt Kanadas, siehe CBC/Radio-Canada
 Cap-Binding-Komplex, ein Proteinkomplex
 Carl Barks Collection, eine Comics-Sammlung, siehe Barks Library#Neuausgaben der Barks Library
 Chemnitzer BC, ehemaliger deutscher Fußballverein
 Children’s Book Council (Vereinigte Staaten), ein US-amerikanischer Verband von Kinderbuchverlagen
 Chubu-Nippon Broadcasting, japanischer Fernsehsender, siehe Chūbu Nippon Hōsō
 Cipher Block Chaining Mode, ein Verfahren bei Blockverschlüsselung
 Cologne Broadcasting Center, ehemaliger Name der Produktionstochter von RTL Deutschland (heute RTL Technology)
 Companhia Brasileira de Cartuchos, ein brasilianischer Rüstungskonzern
 Complete Blood Count, englischer Fachbegriff für Blutbild
 Cornering Brake Control, von BMW eingesetzte Fahrstabilitätshilfe beim Bremsen
 Cost Balancing Concept, Kostenausgleichsverfahren, siehe Dynamische Losgrößenermittlung
 Country-by-Country-Reporting bzw. Unitary Taxation (UT) bzw. Gesamtkonzernbesteuerung
 Cyprus Broadcasting Corporation, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Republik Zypern
 Cannabichromen, ein schwach psychoaktives Cannabinoid des weiblichen Hanfs 

CbC steht als Abkürzung für:

 Call-by-Call, fallweise Betreiberauswahl (Carrier Selection)

Abkürzung